Erich Schmitt (handballer) (1912-1979), een Zwitsers handballer
Erich Schmitt (karikaturist) (1924-1984), een Duits karikaturist
Erich Schmitt (sinoloog), een Duits sinoloog